Парменід — давньогрецький філософ і політичний діяч; вважається творцем онтології у філософії

 6039 Парменід — астероїд головного поясу